Суперфинал 58-го чемпионата России по шахматам проходил с 19 по 30 декабря 2005 года в Москве. За две недели до старта отказался от участия Александр Грищук и перед началом турнира выбыл из-за болезни Евгений Наер. Они были заменены запасными участниками — В. Звягинцевым и Е. Томашевским.

 Место провождения: Центральный шахматный клуб им. Ботвинника
 Категория: 17 (средний рейтинг 2664)

Участники

Движение по турам

Турнирная таблица

См. также 
 58-й Чемпионат России по шахматам 2005 (высшая лига)

Ссылки 
 58-й чемпионат России. Суперфинал. на ChessPro.ru

Чемпионаты России по шахматам
2005 год в шахматах
Чемпионаты России в 2005 году
Шахматные турниры в Москве
Декабрь 2005 года
2005 год в Москве